Bechem steht für: 
 Bechem, Ort in Ghana
 Carl Bechem GmbH, deutsches Chemieunternehmen
 ein mittelalterliches Vordorf von Ratingen; siehe Ratingen#Bechem

Bechem ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Fromme-Bechem (1909–1992), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 August Bechem (1838–1873), deutscher Ingenieur

 Karl-Günther Bechem (1921–2011), deutscher Autorennfahrer
 Ulrich Bechem (1951–2020), deutscher Fußballtorwart